SSC har flere betydninger:
 SSC – sports-college i Silkeborg
 SSC Napoli – italiensk fodboldklub